Abwertung steht für:

 Abwertung (Währung), auch Devaluation, Verminderung des Wechselkurses der eigenen Währung
 Pejorativum, sprachlicher Ausdruck, der das mit ihm Bezeichnete implizit abwertet
 abwertender sprachlicher Ausdruck, um etwas oder jemanden bewusst schlechter darzustellen, siehe Dysphemismus

Siehe auch:
 Abwertungsspirale (Abwertung von Währungen)
 innere Abwertung (restriktive Fiskalpolitik)